МР-655К — пневматический газобаллонный пистолет, выпускаемый на Ижевском механическом заводе.

История создания 
Разработан конструкторами Константином Никитиным и Георгием Романовым.
Прототип впервые демонстрировался на выставке «Оружие и охота 2006» в Москве.
Серийно выпускается с апреля 2008 года.

Описание 
Пневматический пистолет воспроизводит внешний вид пистолета Ярыгина (ПЯ «Грач»).
Габаритные размеры: 200x150x40 мм, масса без снаряжения — 700 г, дульная энергия — до 3 Дж. 

Пистолет сконструирован для стрельбы стальными шариками BB или свинцовыми пулями типа «Диаболо». Магазин бункерного типа вмещает до 100 пуль BB, барабан вмещает 8 свинцовых пуль типа «Диаболо».

Предназначен для развлекательной стрельбы, приобретения первоначальных навыков в обращении с оружием, а также для стрельбы в стиле IPSC Один газовый баллончик позволяет произвести до 150 выстрелов.

Модель оснащена:

• устройством блокировки ударно-спускового механизма для предотвращения холостой стрельбы;

• указателем наличия и количества пуль ВВ в бункере;

• двумя барабанами для стрельбы пулями «Диаболо» и пулями ВВ.

Для стрельбы используются 12-граммовые баллончики с СО2.

Ударно-спусковой механизм предполагает стрельбу как самовзводом, так и с предварительным взводом курка. Предусмотрен механизм предупреждения холостого выстрела, указатель количества пуль в бункере магазина.
Предохранитель и защёлка выбрасывания магазина расположены с обеих сторон, что делает удобной стрельбу как с правой, так и с левой руки. Блоубэк отсутствует.

Пистолет не пользуется большой популярностью в отличие от МР-654К.

Ссылки 
 Подробное описание конструкции и обращения с MP-655K на iguns.ru
 Информация о пистолете MP-655K на сайте ИЖМЕХа
 Обсуждение пистолета на форуме guns.ru

Продукция Ижевского механического завода
Пневматические пистолеты России